Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Robert Lutz 6-3, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

Assente

  Arthur Ashe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1976